Szőke
 szőke, hajszín
 Szőke, község Baranya megyében
 Szőke, családnév
hasonló
 Szóke vagy soke, nagymester, stílusvezető mester egyes japán harcművészeti stílusokban